

Cinema 
 Il candidato (The Candidate) – film del 1972 diretto da Michael Ritchie

Letteratura 
 Il candidato (Split Second) – romanzo del 2003 di David Baldacci
 Il candidato (Kandidati) – romanzo del 2015 di Ben Blushi

Televisione 
 Il candidato - Zucca presidente – serie televisiva italiana del 2014